Bartolomeo Aymo – ciclista italiano (1889-1970)
 Pietro Aymo – ciclista italiano (1892-1983), fratello di Bartolomeo